Ламброс Ламбру може бити:
 Ламброс Ламбру (фудбалер), кипарски фудбалски репрезентативни голман
 Ламброс Ламбру (апски скијаш), кипарски олимпијац у алпском скијању